Brâncovenești:
 Comuna Brâncovenești, Mureș
 Brâncovenești, Mureș
 Castrul roman de la Brâncovenești